Eleonora d'Inghilterra (1162-1214), figlia del re d'Inghilterra Enrico II, regina di Castiglia come moglie di Alfonso VIII
 Eleonora d'Inghilterra (1215-1275), figlia del re d'Inghilterra Giovanni Senza Terra, moglie prima di Guglielmo il Maresciallo e poi di Simone V di Montfort
 Eleonora d'Inghilterra (1264-1297), figlia del re d'Inghilterra Edoardo I, contessa di Bar come moglie di Enrico III
 Eleonora d'Inghilterra (1318-1355), figlia del re d'Inghilterra Edoardo II, duchessa di Gheldria come moglie di Rinaldo II